Владимир Поликарпов: Поликарпов, Владимир Васильевич (род. 1956) — российский историк.
 Поликарпов, Владимир Иванович (1943—1994) — советский футболист.